Contea di Barbour o Barbour County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Barbour – Alabama
 Contea di Barbour – Virginia Occidentale